Trg Eugena Kvaternika (Zagreb)
 Trg Eugena Kvaternika (Bjelovar)